Ли́говский проспе́кт:

 Лиговский проспект — одна из главных городских магистралей Санкт-Петербурга.
 «Лиговский проспект» — станция Правобережной линии Петербургского метрополитена.
 «Лиговский проспект-2» — планируемая станция Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена.

См. также 
 Лиговский переулок